Przytuły peut désigner :

Toponymie
 :

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Przytuły, village du powiat d'Ełk
 Przytuły, village du powiat d'Olecko 
 Przytuły, village du powiat de Szczytno 
 Przytuły, village du powiat de Węgorzewo 
dans la voïvodie de Mazovie
 Przytuły, village du powiat de Maków
dans la voïvodie de Podlachie
 Przytuły, village du powiat de Łomża, et la gmina dont il est le siège.